Ко́нная — название площадей в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. Устаревшее значение словосочетания «конная площадь» — место для торговли лошадьми. Конские рынки были наиболее посещаемыми местами городов, поэтому на конных площадях производились публичные казни.

Россия 
 Конная — до 1880 года название площади Ленина в Воронеже.
 Конная — площадь в Мензелинске.
 Москва:
 Конная — в прошлом площадь в Замоскворечье; ныне на её месте расположена Морозовская детская клиническая больница. От площади осталось лишь название Конного переулка.
 Новая Конная — название Новоконной площади
 Конная — до 1920 года название площади Революции во Ржеве.
 В Санкт-Петербурге:
 Изначальное название Сенной площади
 Конная — название части исторического района 
 Летняя Конная —  название Греческой площади, вдоль Лиговского Канала от 1-й Рождественской улицы (ныне 1-й Советской) до Преображенских казарм.
 Зимняя Конная (1821—1875) — площадь в Овсянниковском саду, от 2-й Рождественской улицы (ныне 2-я Советская) до Невы. Ныне утрачена (вошла в застройку проспекта Бакунина и Конной улицы).

 Конная — площадь в Томске.
 Конная — название Сенной площади в Уфе

Украина 
 Конная площадь — до 1806 года название Европейской площади в Киеве.
 Конная площадь — до 1925 года название площади Защитников Украины (до 2016 года — площадь Восстания) в Харькове.

См. также 
 Конная улица
 Конный переулок